Райка-гладіатор (Boana) — рід земноводних родини райкових (Hylidae). Має 96 видів. Раніше 70 видів належали роду Райка, але у 2005 році переведено до цього роду.

Опис 
Загальна довжина представників цього роду коливається від 4 до 8 см. Спостерігається статевий диморфізм: самиці більші за самців. Голова невелика. Очі опуклі з округлою зіницею. Морда загострена. У самців є горловий резонатор. Тулуб широкий. Задні кінцівки довші та більші за передні. На обох є майже розвинені перетинки. На кінцівках по 3 пальці, на передніх лапах вони більш розчепірені. П'яткові шпори мають трикутну форму. У самців є шлюбні мозолі та горловий резонатор.

Забарвлення переважно коричневе, жовтувате, бежеве або зелене зі світлими відтінками. Черево світліше за спину.

Спосіб життя 
Полюбляють як лісисту місцину, так й відкриті водойми. Активні переважно у сутінках. Живляться безхребетними, іноді пагонами рослин.

Це яйцекладні амфібії. Шлюбні ігри цих райок нагадують битви гладіаторів. Звідси походить їх назва.

Розповсюдження 
Мешкають у Центральній та Південній Америці.

Види

Джерела 
 Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D. (red.) (2011). Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist.. Species 2000: Reading, UK.. Retrieved on 24 september 2012.

Земноводні Центральної Америки
Земноводні Південної Америки
Райкові
Роди земноводних